Екатерина Сергеевна Коваленко (; 5 февраля 1921, с. Куликовка — 9 декабря 2006, с. Шевченково, Решетиловский район, Полтавская область, Украина) — известная доярка, Герой Социалистического Труда, делегат XXI съезда КПСС (1959), депутат Верховного Совета Украинской ССР (1959—1963).

Биография 
Трудовую деятельность начала в 1935 году в колхозе «Шаг к коммунизму». К 1941 году работала на разных работах. После освобождения села от гитлеровских захватчиков в 1943 году работала бригадиром полеводческой бригады.

С 1945 года работала дояркой на молочно-товарной ферме. В 1955 году надоела от каждой коровы по 4222 кг молока, в 1956 году — 5594, 1957 году — 6647, 1958 году — 6750.

На базе фермы колхоза им. Ленина в 1959 году организована школа передового опыта, в 1957 году вышла брошюра «За 6 тыс. кг молока от каждой коровы (опыт К. С. Коваленко)» ().

Принимала участие в общественной жизни — избиралась делегатом XXI съезда КПСС (1959), депутатом Верховного Совета Украинской ССР (1959-1963).

Наставник Героев Социалистического Труда Н. И. Бабенко и И. П. Костенко.

Похоронена в родном селе на новом кладбище.

Награды 
Участница Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве — награждена медалями выставкома. В 1956 году решением Исполнительного комитета Полтавского областного Совета депутатов трудящихся присвоено звание «Лучшая доярка области», а 26 января 1958 года Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Награждена орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд».

Литература 
 Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Решетилівський район. — Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. — С. 162—163.
 Решетилівщина: історія і сучасність. Краєзнавчий нарис. — Полтава: ВАТ "Вид-во «Полтава», 2002. — С.94.

Делегаты XXI съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва